Irina Belowa ist der Name folgender Personen:

* Irina Nikolajewna Belowa (* 1968), russische Siebenkämpferin
 Irina Olegowna Belowa (* 1980), russische Rhythmische Sportgymnastin